Босс (строительство) — выступы в нижней части каменных блоков мегалитов. Встречаются повсеместно, вне зависимости от региона мира, их наличие вызывалось утилитарной необходимостью. Обычно каменный блок приблизительно формы параллелепипеда изготавливался с парами боссов с каждой стороны, при укладке в стену часть этих боссов стёсывалась. Назначение боссов заключалось в возможности оперирования и позиционирования блоков на ровной поверхности при помощи рычагов, а также канатов; поскольку в эпоху мегалитостроения металл был очень дорог, то металлических ломов в строительстве не использовалось. Из-за этого возникала необходимость использовать толстые деревянные рычаги, и поэтому боссы всегда делались на заметном, 10-20 см, расстоянии от низа каменного блока. Очень часто после укладки в конструкцию боссы оставлялись нестёсанными, как на приведенном снимке; но существуют и обратные примеры. Например, в Большой Пирамиде Хеопса в Камере Царя все боссы гранитных блоков стен камеры были не только стесаны, но и тщательно заполированы, их следы видны лишь на нескольких блоках нижнего яруса кладки северной стены камеры. Выше же, в разгрузочных камерах, боссы никто не стёсывал, так как эти камеры не были предназначены для посещения людей.

Ошибочные трактования назначения боссов в массовой культуре 
Псевдонаучные исследователи, незнакомые с технологией древнего строительства, часто приписывают боссам несвойственные им роли, чаще всего встречаются интерпретации остатков литьевого процесса при «литье» камней из гранита и даже известняка.

Мегалиты